

Sigle 
 Autostrada A56 – Tangenziale di Napoli

Codici 
 A56 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Parma
 A56 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa Benoni